Zagajewski ist der Familienname folgender Personen:

 Adam Zagajewski (1945–2021), polnischer Lyriker, Schriftsteller und Essayist
 Adam Zagajewski (Radsportler) (1959–2017), polnischer  Radrennfahrer